Mauriano (escrivão) — oficial bizantino do 
 Mauriano (cônsul honorário) — oficial bizantino do  ou VII
 Mauriano (espatário imperial) — oficial bizantino do 
 Mauriano (general) — general bizantino do 
 Mauriano (prefeito) — oficial bizantino do 

Desambiguações de antropônimos